Udara blackburnii — вид дневных бабочек из семейства . Эндемик Гавайских островов. Гусеницы кормятся на видах рода Акация (Acacia koa, отчего там бабочку называют Koa Butterfly), Pithecellobium, Samanea saman, Perottetia sandwicensis, Dodonaea viscosa, Pipturus albidus.  выделяют в отдельный подрод . Размах крыльев 22-29 мм. Верхняя часть крыльев голубая, а нижняя — зелёная. Встречается на большинстве Гавайских островов, кроме Ниихау и Кахоолаве.

Примечания

Ссылки 
 Udara — funet.fi
 Images
 Butterflies and Moths of North America
 
 

Голубянки настоящие
Животные, описанные в 1878 году
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании
Таксоны насекомых, названные в честь людей